Slovo odbočka má velmi široký obecný význam. V konkrétních oborech může mít například tyto významy: 

 odbočka (železnice) – místo větvení železniční trati mimo stanici, zpravidla druh dopravny 
 odbočka (turistické značení) – krátká turistická značená trasa, která na jednom konci navazuje na hlavní turistickou trasu a na druhém konci zpravidla není průchozí. V Česku a na Slovensku se značí speciálními druhy tvarového značení. 
 výjezd (exit) z dálnice nebo rychlostní silnice, vedlejší pozemní komunikace odbočující z významnější nebo hlavní pozemní komunikace. 
 odbočka jiného vedení (potrubí, elektrického vedení atd.)
 zajížďka nebo zacházka při cestě odněkud někam
 i přeneseně, odchýlení od hlavního tématu, při rozhovoru nebo diskusi 
 pobočka, organizační jednotka